Jóáház izraeli király
 Jóáház júdai király